Железняки — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Железняки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Железняки — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Железняки — деревня в составе города Калуга Калужской области.

Украина 
 Железняки — прежнее название села Зализня в Житомирской области.